La Bruyère est une  du département du Calvados. Elle n'a connu qu'une brève existence : avant 1794, la commune est supprimée et rattachée à Livry, en même temps qu'Étoquet et Mondant.

En 1949, le hameau de La Bruyère passe à la commune de Caumont-l'Éventé.

Source 
 

Bruyere